Krüger, Kruger, Kreuger, med flera stavningar,  är ursprungligen tyska efternamn  med varierande uttal. Offentlig statistik tillgänglig i december 2018 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Krüger 756
 Kreuger 83
 Kryger 61
 Kruger 39
 Kreüger 33
 Krueger 16
Tillsammans blir detta 988 personer.

Personer med namnet Krüger eller med varianter av detta namn
 Kreuger, svensk tyskättad släkt

 Adalbert Krueger (1832–1896), tysk astronom
 Albert Krüger (1885–1965), svensk konstnär
 Alma Kruger (1871–1960), amerikansk skådespelare
 August Krüger (1822–1896), tysk arkitekt och byggmästare

 Barbara Kruger (född 1945), amerikansk konceptkonstnär och fotograf
 Bob Krueger (1935–2022), amerikansk politiker och diplomat, demokrat, kongressledamot för Texas
 Britta Krüger (1923–2005), svensk målare
 Börge Krüger (1917–1995), dansk-svensk dansare

 Casey Krueger (född 1990), amerikansk fotbollsspelare

 David Kreuger (född 1967), svensk låtskrivare
 Diane Kruger  (född 1976), tysk-amerikansk skådespelare och fotomodell
 Dreddy Krueger, brittisk hiphopartist 

 Einar Krüger (1910–1988), svensk målare och konsthantverkare
 Else Krüger (1915–2005), tysk privatsekreterare
 Ernst Krüger (1859–1926), svensk arkitekt
 Ernst August Kreuger (1852–1946), svensk köpman och företagsledare

 Felix Krueger (1874–1948), tysk filosof och psykolog
 Frantz Kruger (född 1975), sydafrikansk-finländsk diskuskastare
 Franz Krüger (1797–1857), tysk målare
 Friedrich Wilhelm Krüger (1894–1945), tysk militär

 Gustav Krüger (1862–1940), tysk kyrkohistoriker

 Hans Krüger (1816–1881), schlesvigsk patriot
 Hans Krüger (SS-Hauptsturmführer) (1909–1988), tysk medverkande till Förintelsen
 Hans-Caspar Kreuger (1902–1977), svensk SS-man och krigskorrespondent
 Hardy Krüger (1928–2022), tysk skådespelare
 Hartmut Krüger (född 1953), östtysk handbollsspelare
 Heli Kruger (född 1975), finländsk friidrottare och romanförfattare
 Henrik Kreüger (1882–1953), svensk ingenjör

 Ivar Kreuger (1880–1932), svensk ingenjör, företagsledare och finansman

 Jimmy Kruger (1917–1987), sydafrikansk politiker
 Joannette Kruger (född 1973), sydafrikansk tennisspelare
 John Kreuger (född 1945), svensk hästuppfödare
 Johan Kreüger (1818–1902), svensk universitetstjänsteman och skriftställare
 Johan Fredrik Kryger (1707–1777), svensk nationalekonomisk och politisk författare
 Johan Henrik Kreüger (1782–1858), svensk amiral

 Karl Wilhelm Krüger (1796–1874), tysk klassisk filolog
 Karl-Heinz Krüger (född 1953), östtysk boxare
 Karoline Krüger (född 1970), norsk musiker
 Katrin Krüger (född 1959), östtysk handbollsspelare

 Linda Krüger (född 1958), svensk skådespelare
 Lucas Krüger (född 1989), svensk skådespelare
 Luise Krüger (1915–2001), tysk friidrottare

 Marcus Krüger (född 1990), svensk ishockeyspelare
 Michael Krüger (född 1943), tysk författare

 Nils Kreuger (1858–1930), svensk konstnär

 Otto Kruger (1885–1974), amerikansk skådespelare

 Paul Kruger (1825–1904), sydafrikansk politiker
 Paul Krüger (1840–1926), tysk jurist

 Ragnar Kreuger (1897–1997), finländsk ingenjör och industriman

 Simen Hegstad Krüger (född 1993), norsk längdskidåkare
 Stephan Krüger (född 1988), tysk roddare
 Sven Kreuger  (1891–1967), svensk konstnär

 Torsten Kreuger (1884–1973), svensk bankman, industrialist och tidningsägare

 Walter Krüger, flera personer
 Walter Krüger (idrottare) (1930–2018), tysk spjutkastare
 Walter Krüger (SS-Obergruppenführer) (1890–1945), tysk SS-general

Fiktiva personer
 Freddy Krueger, massmördare i Elm Street-filmerna

Se även
 Kreuger, svensk släkt av tyskt ursprung
 Krugerrand, investeringsguldmynt från Sydafrika
 Dunning–Kruger-effekten, form för psykologisk feluppskattning

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn